Та́йное голосова́ние — вид голосования, при котором участники голосуют анонимно. Также может иметь значения:

Кинематограф
 «Тайное голосование» — советский фильм-драма 1980 года, снятый по мотивам очерка А. Стреляного «Трое в степи». Режиссёр Валерий Гурьянов. 
 «Тайное голосование»  — советский документальный фильм 1988 года. Режиссёр Борис Кустов. 
 «Тайное голосование» — фильм 2001 года. Режиссёр Бабак Паями.

Музыка 
 «Тайное голосование» — советская рок-группа.